Le nom d'eau oxygénée est donné à deux solutions distinctes qu'il convient de ne pas confondre :
 la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène () ;
 de l'eau avec du dioxygène dissous.